Fabio Ricci – musicista italiano, componente dei Jalisse
 Fabio Ricci – pallavolista italiano